Slightlу Mad Studios — компания-разработчик компьютерных игр, размещённая в Лондоне, Великобритания. Создана в 2009 году основателем Blimey! Games и SimBin Studios Иэном Беллом ().

История компании 

История студии берёт начало в 2001 году, когда Иэн Белл начал создавать модификации для игры F1 2002. Команда разработчиков, созданная под его руководством, называлась SimBin Development Team. Эта команда создала несколько легендарных модификаций, среди которых GTR v.2, GTR v.3 и GTR2000. Однако Иэн решил на этом не останавливаться, ему удалось связаться с одним из гонщиков серии FIA GT Хенриком Рузом (). В 2003 году они вместе зарегистрировали уже полноценную игровую студию под названием SimBin Development Team AB. Штат студии постоянно рос: если при основании компании в студии числились лишь 25 человек, то к концу 2004 года их уже было более сорока, а к концу 2006 года — более 60. Кроме того, компании удалось получить лицензию на создание игры о чемпионате FIA GT.

В 2005 году свет увидела первая полноценная игра студии GTR — FIA GT Racing Game. Игра сразу стала эталоном жанра симуляторов и завоевала сердца тысяч поклонников симрейсинга. Издателем игры выступила компания 10Tacle Studios AG, а помогала ей в этом Electronic Arts. Спустя полгода после мирового релиза вышла GT Legends, которая укрепила позиции компании на рынке автосимуляторов. Однако не всё было так гладко, как могло показаться на первый взгляд. Хенрик Руз настаивал на расширении деятельности SimBin, тогда как Иэн Белл считал, что единственным направлением деятельности студии должна быть лишь разработка игр. Так и не придя к общему мнению, Иэн Белл ушёл из компании SimBin и основал новую компанию — Blimey! Games. Его примеру последовали и все те, кто был в SimBin с момента основания. В феврале 2006 года контрольный пакет акций Blimey! Games был выкуплен компанией 10Tacle Studios AG. Сентябрь 2006 года ознаменовался великим событием для мира симрейсинга — вышла GTR2 — FIA GT Racing Game. Несмотря на то, что на коробке с игрой в качестве разработчика был указан SimBin, фактически разработкой занималась Blimey! Games. Спустя пару месяцев 10Tacle Studios приобрела лицензию на разработку игры про Ferrari, причём одним из условий являлось то, что в качестве разработчика будет выступать Blimey! Games.

Год спустя, 11 сентября 2007 года, студия выпустила бесплатную BMW M3 Challenge, сделанную по заказу немецкой компании для поддержки новой модели. Несколько месяцев спустя было объявлено о разработке ещё одного проекта Kart Attack. Однако в августе 2008 года 10Tacle Studios объявила себя банкротом. Несмотря на заявления Иэна Белла, что Blimey! Games достаточно сильны, чтобы продолжать разработку своих проектов, в начале января 2009 года было объявлено о банкротстве студии. Все права Blimey! Games вместе с её штатом сотрудников перешли ко вновь созданной Slightly Mad Studios. 30 января было объявлено о работе над Need For Speed: Shift. Игра была выпущена на платформах PC, Xbox 360 и PlayStation 3 15 сентября 2009 года.

Игры 
 2009 — Need for Speed: Shift (Windows, PlayStation 3, Xbox 360)
 2011 — Shift 2: Unleashed (Windows, PlayStation 3, Xbox 360)
 2012 — Test Drive: Ferrari Racing Legends (Windows, PlayStation 3, Xbox 360)
 2015 — Project CARS (Windows, PlayStation 4, Xbox One)
 2016 — Red Bull Air Race: The Game (Windows, HTC Vive, Oculus Rift)
 2017 — Project CARS 2 (Windows, PlayStation 4, Xbox One)
 2020 — Fast & Furious: Crossroads (Windows, PlayStation 4, Xbox One)
 2020 — Project CARS 3 (Windows, PlayStation 4, Xbox One)
 2021 — Project CARS GO (iOS, Android)

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Великобритании
Производители компьютерных игр по алфавиту